Готлобер — прізвище.

Відомі носії:

 Авраам Бер Готлобер (1810—1899) — єврейський поет, історик і журналіст.
  (1916—1999) — радянський економіст.